Соваль может означать:

французскую фамилию Sauval:
 Соваль, Анри (Henri Sauval; 1623—1676) — французский адвокат и историк.
 Соваль, Катрин (Catherine Sauval; рожд. 1962) — французская актриса.
 Соваль, Жорж (Georges Sauval) — французский киноактёр.